Сокращение УМФ может означать:
 Уравнения математической физики — частные случаи дифференциальных уравнений в частных производных, к которым приводит математический анализ физических явлений.
  — химическое вещество, нуклеотид.